Памятники истории и культуры Свердловской области — перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области:

Список памятников истории и культуры по муниципальным образованиям

См. также 
 Памятники истории и культуры Екатеринбурга

Примечания 

Объекты культурного наследия России в Свердловской области